Bana, erudit indi, vegeu Bāṇabhaṭṭa
 Principat de Bana, principat kurd
 Bana, cantant capverdià